Die du Maurier Open 1996 waren ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Montreal. Es war Teil der WTA Tour 1996 und fand vom 5. bis 11. August 1996 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1996
Tennisturnier in Montreal